Чарльз Уи́льям Спе́нсер (; , , Тайн-энд-Уир, Англия — , Блэкпул), более известный как Ча́рли Спе́нсер () — английский футболист и футбольный тренер.

Клубная карьера 
Профессиональную карьеру начал в клубе «Ньюкасл Юнайтед». Дебютировал в основном составе 1 марта 1922 года в матче Первого дивизиона против «Болтон Уондерерс». Всего провёл за «Ньюкасл» 175 матчей и забил 1 гол.

В июле 1928 года перешёл в «Манчестер Юнайтед» за 3250 фунтов стерлингов для замены Фрэнку Барсону. Дебютировал в основном составе 15 сентября 1928 года в игре против «Ливерпуля» на «Олд Траффорд». Выступал за клуб на протяжении 2 сезонов, сыграв в общей сложности 48 матчей. В сезоне 1929/30 был капитаном команды.

В мае 1930 года перешёл в клуб «Танбридж Уэллз Рейнджерс», где выступал два сезона. 1 августа 1932 года перешёл в «Уиган Атлетик» в качестве играющего тренера, став первым главным тренером в истории клуба. Завершил карьеру игрока в 1937 году.

Карьера в сборной 
Провёл 2 матча за национальную сборную Англии: 12 апреля 1924 года против сборной Шотландии и 28 февраля 1925 года против сборной Уэльса.

Тренерская карьера 
Спенсер стал первым главным тренером в истории клуба «Уиган Атлетик», основанного в 1932 году. При этом он был играющим тренером. За первые четыре сезона клуб под его руководством три раза выигрывал лигу графства Чешир.

В марте 1937 года стал главным тренером «Гримсби Таун». Работал в клубе до 1951 года.

В ноябре 1952 года стал главным тренером «Йорк Сити». Однако через три месяца после этого назначения, 9 февраля 1953 года, Чарли Спенсер умер в своём доме в Блэкпуле.

Тренерская статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте MUFCInfo.com 
 Профиль футболиста на сайте EnglandFootballOnline.com 

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки ФК «Ньюкасл Юнайтед»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Уиган Атлетик»
Футбольные тренеры Англии
Тренеры ФК «Уиган Атлетик»
Тренеры ФК «Гримсби Таун»
Тренеры ФК «Йорк Сити»